

Culture et société

Acteurs, artistes et écrivains 
 Rosette, une actrice de prédilection du réalisateur Éric Rohmer.
 Rosette Bir, une sculptrice.
 Rosette Pipar, une écrivaine d'origine belge.

Théâtre 

 Rosette, pièce comique en 4 actes de Daniel Norman et Louis Carolin, jouée au Théâtre Sarah-Bernhardt en 1933.

Alimentation 
 Rosette, gros saucisson, une des composantes principales de la charcuterie lyonnaise.
 Rosette, l'une des treize appellations d'origine contrôlée des vins de Bergerac.

Ornements 
 Rosette, insigne de certains ordres civils ou militaires, qui se porte à la boutonnière (d'où l'expression « porter la rosette » ou la rosette de la Résistance).
 Nœud de rosette, nœud simple à double boucle, se défaisant facilement en tirant sur l'une de ses extrémités, fréquemment utilisé pour lacer rapidement les chaussures ou fermer un sac.
 Rosette, motif ornemental floral stylisé reprenant la disposition botanique (vue de dessus) de feuilles, pétales ou fleurs concentriques.

Sciences et techniques

Archéologie 
 Pierre de Rosette, stèle ayant permis à Champollion de déchiffrer les hiéroglyphes égyptiens.
 Rosette de Pliska

Astronomie 
 Nébuleuse de la Rosette, nom populaire de la nébuleuse NGC 2237.

Biologie 
 Rosette, une certaine disposition des feuilles d'une plante.
 la Rosette, un papillon de la famille des Erebidae.
 Rosette, tache sur le pelage des félins.
 Rosette du rosier, maladie virale végétale.
 En histologie, la rosette (et la pseudorosette) sont des noms de modèles architecturaux typiques observé dans des coupes histologiques de tumeurs spécifiques du système nerveux. Le motif en rosette consiste en un halo ou un agencement en « roue à rayons » de cellules entourant un noyau central (moyeu) vide ou contenant des fibres, des processus cytoplasmiques ou un vaisseau sanguin. On pense que ces rosettes différentes correspondent à diverses formes de différenciation tumorale. La présence de rosettes est rarement, voire jamais pathognomique d'une tumeur spécifique, mais les identifier aide souvent à préciser un diagnostic histologique du médulloblastome/PNET, du rétinoblastome, de l'épendymome, du neurocytome central et du pinéocytome.

Mécanique 
 Rosette de déformation, association de plusieurs jauges de déformation.

Océanographie 
 Rosette (ou rosette de prélèvement), barillet utilisé en océanographie pour transporter des bouteilles de prélèvement.

Toponymie 
 Rosette (francisation de Rachid), ville d'Égypte où fut trouvée la pierre homonyme.
 Rosette, une rivière de Bretagne, affluent de l'Arguenon.

Notes et références 

Homonymie de toponyme